Élaine är namnet på två skulpturer av Liss Eriksson.

Den ena Élaine-skulpturen visar en kraftigt byggd modell liggande knäböjande och den andra samma modell i en liknande kroppsställning, fastän sittande. Liss Eriksson har också bearbetat den första skissen från 1948 långt tidigare till skulpturen Oskuld 1953.

Liss Eriksson gjorde den första skissen 1948 i Paris av den svenska modellen Solveig Vedin, som tidigare arbetat som modell på Konstakademien. Élaine I färdigställdes först 1975.

Lokaler för skulpturer på Élaine-temat
Élaine I, utanför biblioteket i Sunne 
Élaine I, i Boulognerskogen i Skövde  (tidigare utanför Skövde Kulturhus)
Élaine I, utanför vårdcentralen på Kronoparken i Karlstad 
Élaine II, utanför tidigare SAF-huset utanför Blasieholmsgatan 5 Blasieholmen i Stockholm 
Élaine II, utanför Höglandssjukhuset i Eksjö
Oskuld, i Västertorps skulpturpark, Skidvägen i Västertorp i Stockholm 
Oskuld, i Norrköping

Se även
 La Pucelle, en variant av Élaine på Lidingö.

Bilder

Källor
Konstvägar i Skaraborg, Samverkan Skaraborg, Falköping 2007

Broschyren Kulturstråk i Skövde centrum, Skövde kommun med flera

Noter

                          

 
Skulpturer av Liss Eriksson
Skulpturer i Sunne kommun
Skulpturer i Skövde kommun
Skulpturer i Karlstads kommun
Skulpturer på Norrmalm
Skulpturer i Västertorps skulpturpark
Skulpturer i Eksjö kommun
Skulpturer i Norrköpings kommun
Skulpturer 1948